Гри́нбергс () — латышская фамилия.

Известные носители:
  (1893—1940) — латвийский архитектор.
 Гринбергс, Ояр (1942—2016) — советский и латвийский эстрадный певец.
 Гринбергс, Теодор (также Грюнберг, с 1930 года был известен под псевдонимом Залькалнс; 1876—1972) — советский скульптор, педагог, профессор.
  (1870—1962) — архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви Латвии (с 1932; с 1944 в эмиграции в Германии).
 Гринбергс, Янис (род. 1999) — латвийский футболист.